Один бат — номинал денежных знаков (монет и банкнот) в Таиланде:
 Один бат (банкнота)
 Один бат (монета)